Il Newsweek Champions Cup and the and the Matrix Essentials Evert Cup 1992 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 16ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1992, e della Tier II nell'ambito del WTA Tour 1992. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 2 al 16 marzo 1992.

Campioni

Singolare maschile 

 Michael Chang ha battuto in finale  Andrej Česnokov 6–3, 6–4, 7–5

Singolare femminile 

 Monica Seles ha battuto in finale  Conchita Martínez 6–3, 6–1,

Doppio maschile 

 Steve DeVries /  David Macpherson hanno battuto in finale  Kent Kinnear /  Sven Salumaa 4–6, 6–3, 6–3

Doppio femminile

 Claudia Kohde Kilsch /  Stephanie Rehe hanno battuto in finale  Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi 6–3, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 1992